elektrische veldconstante ε0;
 magnetische veldconstante μ0.